Dick Holub – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 E. J. Holub – giocatore di football americano statunitense
 Emil Holub – esploratore, cartografo ed etnografo ceco

Pagine correlate
 Hołub